El condado de Simpson es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Simpson (Kentucky)
 Condado de Simpson (Misisipi)